Граніт — порода.
 «Граніт» — білоруський футбольний клуб з міста Мікашевичі.
 «Граніт» — Львівська міська молодіжна громадська організація Молодіжне об'єднання «Граніт».
 «Грані-Т» — українське видавництво дитячої та культурологічної літератури.
 П-700 «Граніт» — радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета (ПКР) дальньої дії, призначена для боротьби з потужними корабельними угрупованнями, включаючи авіаносні.

 Граніт (Болгарія) — село в Старозагорській області Болгарії.
 Граніт — колишній населений пункт Компаніївського району Кіровоградської області.

Див. також 
 Гранітне